Parafia Lincoln (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia Lincoln (Nowy Brunszwik) – jednostka terytorialna prowincji Nowy Brunszwik